Горан може да се отнася за:

 Горан – мъжко собствено име, със славянски произход;
 Горан – село в България;

Вижте също 
 Абдул Горан (1904–1962) – кюрдски поет, основоположник на съвременната кюрдска литература;
 Горани